Baranyai László
 Baranyai László (1920–1984) olimpiai bronzérmes tornász
 Baranyai László (1940–) közlekedésmérnök
 Baranyai László (1943–) sportvezető, edző
 Baranyai László (1950–) operatőr
 Baranyai László (?) ralinavigátor

Baranyay László
 Baranyay László (1946–) zongorista, zongoratanár